На летних Олимпийских играх 1920 года соревнования по водному поло проводились только среди мужчин.

Медалисты

Ссылки 
 Итоги соревнований на сайте sports-reference.com

Соревнования на летних Олимпийских играх 1920
1920 год в водных видах спорта
Водное поло в Бельгии